Мисс США 2008 () — 57-й конкурс красоты Мисс США, проведён в , Лас-Вегасе, Невада 11 апреля 2008 года. Кристл Стюарт представляла США на международном конкурсе красоте Мисс Вселенная 2008, проводилась во Вьетнаме, где она вошла в Топ 10 участниц. Победительница стала второй афро-американкой завоевавшей титул «Мисс США».

Конкурс был проведен в  на 7000 мест, расположенный в «Planet Hollywood Resort & Casino». В театре проводились международные конкурсы красоты Мисс Вселенная 1991 и Мисс Вселенная 1996. Конкурс «Мисс США» проводился в Неваде впервые.

Впервые конкурс транслировался в формате высокой чёткости.

Брат и сестра Мари и Донни Осмонд были ведущими вечера. Музыкальная группа «Finger Eleven» выступила с синглом «Paralyzer» Песня «Umbrella» певицы Рианна использовалась во время показа вечерних платьев.

Во время финального шоу 11 апреля были объявлены пятнадцать участниц с наивысшими средними баллами. Участницы выходили в купальниках, топ десять участниц выходили в купальниках и в вечерних платьях. Топ пять участниц в вечерних платьях (не усреднённые суммарные баллы обоих выходов) соревновались в финальном раунде вопросов, чтобы определить победителя. Общий балл судей был показан после каждого раунда соревнований только второй раз начиная с 2002 года.

Отбор участниц 
С июня 2007 по январь 2008 года от каждого штата выбирались участницы.

Выбор участниц 
Каждая участница была выбрана с июня 2007 года по январь 2008 год.

Результаты

Специальные награды

Баллы 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     3-я Вице Мисс
     4-я Вице Мисс
     Топ 10
     Топ 15
(#)  Ранг

Участницы 

1 Возраст указан на апрель 2008 года.

Галерея участниц

Участие в других конкурсах красоты 

В результате ошибки подсчёта результатов, победительницей «Мисс Калифорния» была названа Кристина Сильва. Спустя неделю ошибка была обнаружена и титул передан Ракель Бизли.
Мишель Гиллеспи, победительница «Мисс Канзас», является пра-пра племянницей победительницы «Мисс Америка 1921» — Маргарет Горман из Вашингтон, округ Колумбия
Три участницы в прошлом участвовали в конкурсах красоты «Мисс Техас» и/или «Юная мисс США», после победы в других штатах:
Кэндис Кроуфорд (Миссури) стала 3-ей Вице мисс на «Мисс Техас» в 2003 и 2005 годах. Она сестра Чейса Кроуфорда, актёра телесериала Сплетница.
Элизабет Кроуфорд (Мичиган) не стала финалисткой «Мисс Техас» в 2004 и 2006 годах.
Вероника Грабовски (Невада) участвовала в конкурсах — «Юная мисс Техас 2003» и «Мисс Техас 2007». В двух конкурсах стала полуфиналисткой конкурсов.
Эми Диас (Род-Айленд) и Даниэль Раундтри (Нью-Йорк) участвовали в «Мисс Флорида 2007». Диас стала 3-й Вице мисс, а Раундтри не стала финалисткой.
Эбби Карран (Айова) была первой участницей с ограниченными возможностями. Карран родилась с детским церебральным параличом.
Эми Диас (Род-Айленд) участвовала в «Мисс Земля 2009», который проводился в Боракай, Филиппины.

Судьи 
Хизер Миллс — активистка; участница  танцевального шоу «» на телеканале NBC.
Роб Шнайдер — актёр, комедиант, сценарист, режиссёр.
 — актриса «Дни нашей жизни»; предприниматель.
 — бывший участник группы ’N Sync; актёр; участник  танцевального шоу «» на телеканале NBC; ведущий программы «The Singing Bee» на телеканале NBC.
Кристиан Сириано — победитель  американского реалити-шоу «Проект Подиум».
Аманда Бирд — олимпийский чемпион по плаванию; модель.
Келли Карлсон — актриса сериала «Части тела».
 — стилист.
 — внешний полузащитник НФЛ конманды «Сан-Диего Чарджерс».
 — журналист журнала «Vanity Fair».
 — основатель и глава «»

См. также 
 Мисс Вселенная 2008
 Юная мисс США 2008

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

2008
События 11 апреля
Апрель 2008 года
2008 год в Неваде
Лос-Анджелес